Подвижность может означать:

 Подвижность военная — способность войск (сил) к быстрому передвижению до начала и в ходе боевых действий (1-е знач.); свойство военной и специальной техники (2-е знач.).
 Подвижность населения — статистическая характеристика, вычисляемая как среднее число передвижений на человека в определённый период времени.
 Подвижность носителей заряда — коэффициент пропорциональности между электрическим полем и дрейфовой скоростью.
 Физиологическая подвижность человека (см. также гибкость человека) или других животных.
 Подвижность радикала в химии.
 Подвижность раствора в строительстве — способность раствора (цементно-песчаного и др.) растекаться по основанию под собственным весом.